Hertogdom Saksen-Coburg (1541-1553)
 Hertogdom Saksen-Coburg (1596-1633)
 Hertogdom Saksen-Coburg (1680-1699)
 Hertogdom Saksen-Coburg (1826-1918), formeel een zelfstandig hertogdom binnen Saksen-Coburg en Gotha